Сай Райс (;  — ) — американский журналист и писатель.

Окончил Университет Вашингтона в Сент-Луисе. Начал журналистскую карьеру репортёром в газете Kansas City Star, затем в 1922—1965 гг. состоял в штате газеты Milwaukee Sentinel (внештатно продолжал сотрудничать с ней до конца жизни), заслужив репутацию «одного из наиболее известных журналистов Висконсина», который «освещал политику в суровом, подчас безжалостном ключе, а театральную жизнь — с глубокой увлечённостью, проницательностью и знанием дела».

Наиболее известен как автор или соавтор популярных биографических книг о спортсменах и поп-звёздах. Среди них, в частности, «Человек с ракеткой» (; 1959) — автобиография теннисиста Панчо Гонсалеса, «Я вижу сердцем» (; 1959) — биография основоположника американского спортивного радио- и телерепортажа Теда Хьюзинга, «Не всякий брильянт сверкает» (; 1964) — автобиография бейсболиста Фреско Томпсона, «Защитница про́клятых» (; 1964) — биография адвоката Глэдис Рут, «Экстаз и я» (; 1966) — автобиография актрисы Хейди Ламарр (совместно с Лео Гилдом), «Ник Грек, король игроков» (; 1969) — биография игрока в покер Никоса Дандолоса. Райс также был автором литературной записи мемуаров актрисы Карлотты Монти «У. К. Филдс и я» (1971).

Примечания 

Журналисты США